Elio Civinini (1909-2005) – allenatore di calcio e calciatore italiano
Filippo Civinini (1805-1844) – medico e anatomista italiano
Giuseppe Civinini (1835-1871) –  patriota, giornalista e politico italiano
Guelfo Civinini (1873-1954) – scrittore, poeta, giornalista ed esploratore italiano